Hamme est un toponyme flamand pouvant faire référence à :
 Hamme, une commune belge dans la province de Flandre-Orientale
 Hamme, une section de la commune belge de Merchtem dans la province du Brabant flamand
 Hamme, une localité de la section de commune belge de Hamme-Mille, dans la commune de Beauvechain (province du Brabant wallon)
 Hamme, une rivière de Basse Saxe en Allemagne

Voir aussi 
 

Homonymie de localités